BXL peut faire référence à :
 Bruxelles, la capitale de la Belgique ;
 BXL, une radio bruxelloise de RTL ;
 .